Le sigle CIAA peut faire référence à :

 Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, la Commission d'enquête sur les accidents d'aviation du Ministère des Transports et des Communications du Pérou ;
 Confédération des industries agroalimentaires de l'Union européenne, une organisation privée devenue FoodDrinkEurope depuis juillet 2012 ;
 Conference on Implementation and Application of Automata, une conférence scientifique annuelle dans le domaine de l'informatique théorique ;
 Central Intercollegiate Athletic Association, aux États-Unis ;
 Comité Interfédéral des Activités Aquatiques ;
 Conférence Internationale de l'Anglo-arabe ;
 Conférence internationale sur l'assurance africaine ;
 Coordination for Inter-American Affairs, aux États-Unis.